Маргарета од Валоа (Сен Жермен ан Ле, 14. мај 1553 — Париз, 27. март 1615) је била француска принцеза из династије Валоа, која је удајом за Енрикеа од Наваре (будући краљ Француске Анри IV) постала краљица Наваре, а касније и Француске. Била је кћерка Анрија II Валое и Катарине Медичи и сестра краљева Франсое II, Шарла IX и Анрија III.

Ступањем њеног супруга на француски престо, Маргарета је постала краљица Француске, чега ће бити лишена 1599. године. Њен брак, који је требало да прослави помирење католика и хугенота, је био угрожен Вартоломејском ноћи и наставком верских сукоба који су уследили. У сукобу између Анрија III и незадовољника, она је стала на страну Франсое, војводе од Анжуа, њеног млађег брата, а то је изазвало дубоку одбојност краља против ње.

Као краљица Наваре, она је такође играла посредничку улогу у проблематичним односима између свог супруга и француске монархије. Растрзана између два двора, она је настојала да води срећан брак, али стерилност брачног пара и политичке тензије које су својствене Хугенотским ратовима изазвале су крај њеног брака. Због неповерења свог брата Анрија III, одбачена од свог опортунистичког мужа, она је изабрала пут опозиције 1585. године. Стала је страну Католичке лиге и била присиљена да живи у Оверњи у егзилу који је трајао двадесет година.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1553.
Умрли 1615.
Француске краљице
Династија Валоа
Инцест